Láng Lajos (1799–1872) énekes, színész, színigazgató, táncos, koreográfus
Láng Lajos (1849–1918) statisztikus, egyetemi tanár, miniszter, az MTA tagja
Láng Lajos (1885–1952) jogtanácsos, felsőházi tag